Baudo ist der Familienname folgender Personen:
 Pippo Baudo (* 1936), italienischer Entertainer und Moderator
 Serge Baudo (* 1927), französischer Dirigent

Siehe auch:
 Baudot